Německý název Weinberg (česky vinice) může označovat:

příjmení
 Weinberg (příjmení)

místo
vzhledem k významu slova jde o velmi rozšířené jméno několika obcí nebo jejich částí
 Weinberg (Ansbach), místní část města Ansbach
 Weinberg (Aurach), místní část obce Aurach, Landkreis Ansbach
 Weinberg (Bad Birnbach), místní část města Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn
 Weinberg (Bad Griesbach im Rottal), místní část města Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Weinberg (Bogen), místní část města Bogen, Landkreis Straubing-Bogen
 Weinberg (Deggendorf), místní část města Deggendorf, Landkreis Deggendorf
 Weinberg (Dietersburg), místní část obce Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn
 Weinberg (Duggendorf), místní část obce Duggendorf, Landkreis Regensburg
 Weinberg (Eggenfelden), místní část města Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Weinberg (Flieden), místní část obce Flieden, Landkreis Fulda
 Weinberg (Gerzen), místní část obce Gerzen, Landkreis Landshut
 Weinberg (Gunzenhausen), místní část města Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Weinberg (Hausen), místní část obce Hausen, Landkreis Kelheim
 Weinberg (Hunderdorf), místní část obce Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen
 Weinberg (Kirchham), místní část obce Kirchham, Landkreis Passau
 Weinberg (Malching), místní část obce Malching, Landkreis Passau
 Weinberg (Mallersdorf-Pfaffenberg), místní část města Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Weinberg (Marklkofen), místní část obce Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Weinberg (Obertaufkirchen), místní část obce Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Weinberg (Ortenburg), místní část obce Ortenburg, Landkreis Passau
 Weinberg (Rotthalmünster), místní část obce Rotthalmünster, Landkreis Passau
 Weinberg (Seeon-Seebruck), místní část obce Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein
 Weinberg (Stephanskirchen), místní část obce Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim
 Weinberg (Taching am See), místní část obce Taching am See, Landkreis Traunstein
 Weinberg (Taufkirchen), místní část obce Taufkirchen, Landkreis Erding
 Weinberg (Weißenohe), místní část obce Weißenohe, Landkreis Forchheim
 Weinberg (Winzer), místní část obce Winzer, Landkreis Deggendorf
 Vinohrádky (Brno) (něm. Weinberg), osada na území brněnské městské části Brno-Žabovřesky

jiný význam
 Weinberg (zámek), zámek v Rakousku
 (6036) Weinberg (planetka), asteroid hlavního pásu
 Hardyho–Weinbergův zákon v genetice populací

Související články 
 Weinberge
 Weinbergen
 Weinberger

Externí odkazy